Rußbach peut faire référence à :
 Rußbach, affluent du Danube, en Basse-Autriche ;
 Rußbach, commune autrichienne du district de Korneuburg, en Basse-Autriche ;
 Rußbach am Paß Gschütt, commune autrichienne du district de Hallein, en Salzbourg.